FDG,  sigle composé des 3 lettres F, D et G, peut faire référence à :

  ;
 ;
 Fluorodésoxyglucose (18F): un médicament utilisé en médecine nuclaire.